Sankt Gallen, osztrák település Stájerország Liezeni járásában
Sankt Gallen, svájci város, Sankt Gallen kanton székhelye